Visnaga daucoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Gaertner. Visnaga daucoides ingår i släktet Visnaga och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Flockblommiga växter
daucoides

de:Bischofskraut